Петров Володимир Миколайович — російський політичний емігрант, політичний в'язень, письменник.
 Петров Володимир Миколайович — радянський письменник, військовий педагог.
 Петров Володимир Миколайович — радянський оперний співак.